Bruno Voglino, autore televisivo italiano
Dante Voglino, calciatore italiano
Vittorio Voglino, politico italiano